Albert R. Broccoli est un des producteurs des films de James Bond
 sa fille, Barbara Broccoli, a également produit des James Bond
 Broccoli est une maison d'édition japonaise de jeux vidéo, musique, manga et animes
 (33269) Broccoli est un astéroïde.
  de Portland, lancé fin 2017, s'adressant aux femmes fumant du cannabis.

Orthographe approchante 
 le brocoli est un légume